L'US Pro 1987 s'est déroulé du 6 au  sur surface dure et a été remporté pour la  par le Suédois Mats Wilander.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Voir aussi

Article connexe 
 Saison 1987 de l'ATP

Liens externes 
  Site de l'ATP

ATP 1987
Compétition de tennis à Boston
Tennis aux États-Unis en 1987
Tennis masculin en 1987
Tennis en juillet 1987